Caney Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Caney Mountain (Missouri)	
 Caney Mountain (North Carolina)	
 Caney Mountain (McCurtain County, Oklahoma)	
 Caney Mountain (Pushmataha County, Oklahoma)